PP je lahko:

 pianissimo - v glasbeni dinamiki oznaka za najtišje
 strani (iz latinsko paginae) - množinska oznaka za strani pri citiranju virov
 polipropilen 
 pastor pastorum (latinsko za pastir pastirjev) - naziv papežev
 Ljudska stranka (Španija) (špansko Partido Popular)
 Perutnina Ptuj
 PayPal - ameriško podjetje za spletno plačevanje

Kratice